Anton Rogan (né en 1966), footballeur
 Dennis Rogan, baron Rogan (1942-), homme politique d'Irlande du Nord.
 John Rogan (1871-1905), géant américain. 
 Markus Rogan (1982-), nageur autrichien.

Homonymie de patronyme